Stenodyneriellus — род одиночных ос (Eumeninae). Более 50 видов.

Распространение 
Ориентальная область, Австралия.

Описание 
Мелкие осы (длина менее 1 см). Основная окраска чёрная с желтыми, оранжевыми или красными отметинами. Брюшко стебельчатое. Нижнечелюстные щупики 6-члениковые, а нижнегубные состоят из 4 сегментов (формула 6,4). Клипеус апикально обрезанный или окаймлённый. Длина груди немного больше своей ширины. Престигма почти вдвое короче птеростигмы. Первый тергит не окаймлённый и примерно вдвое шире своей длины и немного уже второго тергита. Тегулы сзади заострённые. Пронотум спереди без ямок.
Гнёзда в различных полостях. Взрослые самки охотятся на личинок насекомых для откладывания в них яиц и в которых в будущем появится личинка осы.

Систематика 
Более 50 видов. Таксон Stenodyneriellus был впервые выделен итальянским энтомологом Антонио Джордани Сойкой (1913—1997) (Antonio Giordani Soika, 1962) с типовым видом .

 Stenodyneriellus apicatimimus Giordani Soika, 1996
 Stenodyneriellus arnemlandicus (Borsato, 1994)
 Stenodyneriellus auricomus Gusenleitner, 2008
 Stenodyneriellus bannensis (Schulthess, 1934)
 Stenodyneriellus bicoloratus (Saussure, 1856)
 Stenodyneriellus birostratus Giordani Soika, 1994
 Stenodyneriellus boholensis (Schulthess, 1934)
 Stenodyneriellus brisbanensis Giordani Soika, 1961
 Stenodyneriellus carinicollis (Cameron, 1903)
 Stenodyneriellus carnarvonensis Giordani Soika, 1977
 Stenodyneriellus celebensis Giordani Soika, 1994
 Stenodyneriellus cilicioides Giordani Soika, 1994
 Stenodyneriellus cilicius Cameron, 1902
 Stenodyneriellus clypearis Giordani Soika, 1995
 Stenodyneriellus convexus Giordani Soika, 1995
 Stenodyneriellus darnleyensis Giordani Soika, 1977
 Stenodyneriellus depressus Li & Chen, 2016
 Stenodyneriellus duplostrigatus (von Schulthess, 1934)
 Stenodyneriellus facilis (Smith, 1861)
 Stenodyneriellus fistulosus (Saussure, 1867)
 Stenodyneriellus flaviventris Giordani Soika, 1995
 Stenodyneriellus flavobalteatus (Cameron, 1903)
 Stenodyneriellus flavoclypeatus Giordani Soika, 1994
 Stenodyneriellus guttulatus (Saussure, 1862)
 Stenodyneriellus heterospilus (Cameron, 1907)
 Stenodyneriellus hewittii (Cameron, 1907)
 Stenodyneriellus indicus Gusenleitner, 1997
 Stenodyneriellus insularis Smith, 1859
 Stenodyneriellus iriensis Giordani Soika, 1995
 Stenodyneriellus laevis Giordani Soika, 1995
 Stenodyneriellus lepidus Borsato, 1995
 Stenodyneriellus longithorax Giordani Soika, 1994
 Stenodyneriellus maolanensis Li & Chen, 2016
 Stenodyneriellus montanus Giordani Soika, 1995
 Stenodyneriellus multimaculatus Giordani Soika, 1993
 Stenodyneriellus multipictus (Smith, 1858)
 Stenodyneriellus nigriculus Giordani Soika, 1995
 Stenodyneriellus nitidissimus Giordani Soika, 1995
 Stenodyneriellus nitidus Giordani Soika, 1995
 Stenodyneriellus novempunctatus Giordani Soika, 1977
 Stenodyneriellus octolineatus Giordani Soika, 1995
 Stenodyneriellus perpunctatus Giordani Soika, 1994
 Stenodyneriellus plurinotatus Giordani Soika, 1995
 Stenodyneriellus praeclusus (Nurse, 1903)
 Stenodyneriellus pseudancistrocerus (Giordani Soika, 1961)
 Stenodyneriellus pseudoplanus Giordani Soika, 1995
 Stenodyneriellus punctatissimus Giordani Soika, 1977
 Stenodyneriellus punctulatus Giordani Soika, 1995
 Stenodyneriellus rubroclypeatus Giordani Soika, 1994
 Stenodyneriellus rufinodus Giordani Soika, 1995
 Stenodyneriellus rufoflavus Selis, 2016
 Stenodyneriellus sequestratus (Nurse, 1903)
 Stenodyneriellus similiguttulatus Li & Chen, 2016
 Stenodyneriellus soikai Borsato, 2003
 Stenodyneriellus spinosiusculus Giordani Soika, 1961
 Stenodyneriellus sublamellatus Giordani Soika, 1994
 Stenodyneriellus tegularis Giordani Soika, 1994
 Stenodyneriellus tricoloratus Gusenleitner, 1996
 Stenodyneriellus trimaculatus Giordani Soika, 1988
 Stenodyneriellus turneriellus Giordani Soika, 1961
 Stenodyneriellus wickwari (Meade-Waldo, 1911)
 Stenodyneriellus yanchepensis (Giordani Soika, 1961)
 Stenodyneriellus unipunctatus Giordani Soika, 1995

 Дополнения (2019): Stenodyneriellus angustus (Таиланд), P. profundus (Филиппины), P. longitergus (Индонезия).

Примечания

Литература 
 Carpenter, J.M. 1986. A synonymic generic checklist of the Eumeninae (Hymenoptera: Vespidae). Psyche, 93: 61-90.
 Li TJ, Chen B (2016) Two newly recorded genera Stenodyneriellus and Lissodynerus with three new species from China (Hymenoptera: Vespidae: Eumeninae). Journal of Hymenoptera Research 49: 111–127. https://doi.org/10.3897/JHR.49.7487

Ссылки 
 Список рода Stenodyneriellus на www.biolib.cz

Настоящие осы
Роды перепончатокрылых
Насекомые Азии
Насекомые Австралии